Die 2. Fußball-Asienmeisterschaft fand vom 14. bis zum 21. Oktober 1960 in Südkorea statt. Alle Spiele wurden im eigens für das Turnier errichteten Hyochang-Stadion in Seoul ausgetragen. Es siegte der Gastgeber Südkorea.

Qualifikation 
Westasien

|}

|}

Südostasien

|}

|}

Ostasien

|}

|}

Finalrunde 

|}

|}

Weblinks 
 Detail-Daten (englisch)

Einzelnachweise 

1960
Asienmeisterschaft
Asienmeisterschaft 1960
Sportveranstaltung in Südkorea